Pemón (volk), een inheems volk uit Venezuela, Guyana en Brazilië
Pemón (taal), een Caraïbische taal, gesproken door dit volk